Sitzung steht für:
 eine beratende Zusammenkunft, siehe Besprechung
 Gerichtsverhandlung
 Sitzung (Informatik), die stehende Verbindung eines Clients mit einem Server
 Karnevalssitzung

Siehe auch:
 Konstituierende Sitzung
 Session